

Sigle 
 Centro Comunale di Raccolta
 Centro comune di ricerca – istituto di ricerca europeo
 Close circuit rebreather – rebreather a circuito chiuso
 Condition code register – registro di stato
 Creedence Clearwater Revival – gruppo musicale statunitense
 Creedence Clearwater Revisited – gruppo musicale statunitense
 Corner Cube Retroreflector – prisma riflettore a spigolo di cubo

Codici 
 CCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Buchanan Field di Concord (Stati Uniti d'America)
 ccr – codice ISO 639-3 della lingua cacaopera

Religione 
 C.C.R. – Congregazione delle Carmelitane di Trivandrum

Altro 
 Koenigsegg CCR – automobile della Koenigsegg